Miljeno je naseljeno mjesto u sastavu općine Čajniče, Republika Srpska, BiH. Nalazi se na zapadnoj obali rijeke Janjine, nedaleko od ušća Bezujanke.

Godine 1985. pripojena su im naselja Dupojevića, Klaka i Mrkojevića (Sl.list SRBiH, br.24/85).

Stanovništvo

Izvor

 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 

 internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj
Čajniče